El término camino hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Carretera, vía de dominio y uso público, generalmente en zona rural;
 Camino rural, vía de pequeñas dimensiones para tráfico local;
 Camino, vía de tierra por donde se transita habitualmente;
 Camino de sirga, camino o calle que deben dejar los propietarios ribereños a ríos o canales para uso público.

Rutas de renombre
 Camino de Santiago, ruta que recorren los peregrinos procedentes de España y de toda Europa para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela;
 Camino Inca a Machu Picchu, sendero de excursionismo en Perú;
 Camino de ronda, sendero de vigilancia de la Costa Brava en Cataluña, España;
 Camino Español, ruta creada por Felipe II durante la Guerra de los Países Bajos;

Divisiones administrativas

España 
 Camino, localidad del municipio de Hermandad de Campoo de Suso (Cantabria).
 El Camino, localidad del municipio de Ampuero (Cantabria).

Italia 
 Camino, localidad y comune de la provincia de Alessandria, región de Piamonte;
 Camino al Tagliamento, localidad y comune italiana de la provincia de Udine, región de Friuli-Venecia Julia;

Personas

Nombre propio
 Camino Garrigó, actriz española.
 Camino Brent, pintor peruano.

Apellido 
 Alberto Camino, poeta español.
 Jaime Camino, director y guionista español.
 Mayra Camino, botánica cubana.
 Paco Camino, torero español.

Ciencias

Matemáticas 
 Camino, una secuencia de vértices de un grafo;
 Camino euleriano, parte de la teoría de grafos.

Física 
 Camino óptico, la distancia recorrida por un haz luminoso.

Informática 
 Camino, un software para acceder a Internet.

Cine y televisión 
 El Camino: A Breaking Bad Movie, una película de 2019;
 El camino, una película de 2010;
 Camino, una película dirigida por Javier Fesser en 2008;
 El camino, una película del 2000;
 El camino, una película de 1982;
 El camino, una serie de televisión de 1978;
 El camino, una película dirigida por Ana Mariscal (1963).

Literatura 
 El camino (1950), una novela de Miguel Delibes, escritor español.
 En el camino, una novela de Jack Kerouac, principal exponente de la generación beat.
 Camino, un libro de Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei.

Música 
 El Camino, un álbum de The Black Keys, del 2011;
 El Camino, un álbum de Vox Dei, del 2005;
 El Camino, un álbum de Chano Moreno Charpentier, del 2022;

Filosofías y religiones 
 Camino medio en las enseñanzas de Buda.
 Noble camino óctuple del budismo.
 Camino Neocatecumenal, movimiento religioso católico.
 Virgen del Camino, advocación mariana.

Arquitectura militar 
 Camino cubierto, elemento defensivo de una fortificación.

Enlaces externos 

Nombres ambiguos